

Івно — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Івно — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Івно — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства